Die Saison 2011/12 der Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga war die dritte Spielzeit der höchsten russischen Juniorenspielklasse im Eishockey.

Modus 
Die 32 Mannschaften der Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Jede Konferenz bestand aus zwei Divisionen mit jeweils acht Mannschaften.

Die vier besten Mannschaften jeder Division qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen Gewinner des Charlamow-Pokals ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz

Division Nordost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Division Zentrum 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz

Division Wolga 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Division Ural-Sibirien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Charlamow-Pokal-Sieger

Weblinks 
 Offizielle Website der MHL (russisch)

Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga
Eishockeysaison 2011/12